Mosty mohou být:

 množné číslo od slova most
 Mosty (Český Těšín) – část města Český Těšín v okrese Karviná
 Mosty (Kunžak) – část obce Kunžak v okrese Jindřichův Hradec
 Mosty u Jablunkova – obec v okrese Frýdek-Místek
 Dlouhé Mosty – část města Františkovy Lázně v okrese Cheb
 Kamenné Mosty – část obce Žleby v okrese Kutná Hora
 Masty (Bělorusko) – město v Bělorusku, rusky nazývané Mosty

filmy
 Madisonské mosty – americký film z roku 1995
 Mosty na Toko-Ri – americký válečný film z roku 1954

jiný význam
 Mosty (konference) – mezinárodní mostařská konference v Brně

Související články 
 Most (rozcestník)
 Seznamy mostů
 :Kategorie:Mosty

Externí odkazy